Ге́за II (; 1130, Тольна, Венгрия — 31 мая 1162) — король Венгрии (с 13 февраля 1141 года) из династии Арпадов.

Биография

Начало правления 

Отец Гезы II, король Бела II Слепец, рано умер от пьянства. И хотя Геза был его первенцем, ему было в то время лишь около 11 лет. Дабы пресечь претензии на Венгерский трон со стороны других родственников, Геза был коронован уже на третий день после смерти отца. Регентами при малолетнем короле стали его мать — королева Илона Сербская — и её брат Белош, служивший при Венгерском дворе.

Править самостоятельно Геза начал в 1146 году, когда шестнадцатилетний король лично возглавил венгерское войско, дабы отразить вторжение немцев, поддержавших наполовину русского претендента на Венгерский престол — непризнанного сына короля Кальмана Книжника Бориса Коломановича, враждовавшего ещё с отцом Гезы. Борис с немецкими наёмниками захватил Пожонь, но за 3000 марок серебром немцы согласились уйти. Тогда Борис обратился за помощью к маркграфу Австрийскому Генриху Язомирготту, но войско последнего король Геза разбил 11 сентября 1146 года на р. Лейте. Вскоре после победы Геза женился на сестре Великого князя Киевского Изяслава Мстиславича — Евфросинье, родившей ему впоследствии четырёх сыновей и четырёх дочерей. Впрочем, королева-мать и дядя Белош почти на всём протяжении правления Гезы оставались его первыми советниками, а Белош оставался главнокомандующим с титулом бана.

Крестовый поход 

Весной 1147 года Конрад III Немецкий начал Второй крестовый поход против мусульман Малой Азии и Ближнего Востока. Необходимость мирного провода крестоносного войска через территорию Венгрии окончательно примирила немцев с королём Гезой. Борис Коломанович пытался спровоцировать конфликт между крестоносцами и королём, примкнув к армии Людовика VII Французского, но безуспешно. Хотя Людовик и отказался выдать Бориса Гезе, но обещал присматривать за ним, пока они оба не покинут пределы Венгрии. Более того, Людовик даже стал крёстным отцом родившегося в то время у Гезы первенца — будущего короля Иштвана III. Борис Коломанович остался в Византии, где продолжил свои интриги против Гезы II при дворе императора Мануила Комнина.

Походы на Русь 
В XII веке соседняя с Венгрией Русь продолжала распадаться на уделы. Суздальский князь Юрий Долгорукий фактически приступил к созданию собственного удельного государства с центром во Владимиро-Суздальской земле. Однако желание оставаться Великим князем Киевским побуждало его вести беспрестанные войны за власть над Киевом со своим племянником Изяславом Мстиславичем, за что Юрий Владимирович получил своё прозвище — «Долгие Руки». Будучи зятем Великого князя Изяслава, король Геза оказался втянутым в эту междоусобную войну, в которой принимало участие также и Галицкое княжество, располагавшееся между Киевом и Венгрией и добивавшееся независимости от Киева. Летом 1150 года Юрий Долгорукий и князь Владимирко Володаревич Галицкий выгнали Изяслава из Киева. Юрий Долгорукий стал именоваться Великим князем Киевским, Галич получил независимость, а Изяслав призвал на помощь Гезу. Император Византии Мануил Комнин — союзник Владимирка Галицкого — напал на Венгрию и разорил комитат Серем. Венграм пришлось уйти, но в начале 1151 года 10 000 мадьяр снова приступили к Киеву, и Юрий Долгорукий оставил Киев без боя.

В 1152 году Геза снова отправил венгерское войско на Русь — на сей раз против Галича, союзника Юрия Долгорукого. Узнав о первой победе Изяслава над Владимирком, венгры устроили пир, затянувшийся до поздней ночи, и под утро пьяное венгерское войско было вырезано воинами Владимирка. После этого 70 венгерских полков и дружина Изяслава киевского разбили Владимирка на р. Сан, и лишь благодаря хитрости, симулировав смертельное ранение, Владимирко смог вымолить у короля мир, вопреки возражениям Изяслава. После смерти Владимирка Володаревича (1153) его сын Ярослав Осмомысл продолжил конфликтовать с Киевом. Но в ноябре 1154 года Изяслав Мстиславич умер, и король Геза перестал вмешиваться в усобицы русских князей.

Войны с Византией 

Родство Гезы II с жупанами Рашки (Сербия) по материнской линии и подрывная деятельность Бориса Коломановича привели к очередной пограничной войне между Венгрией и Византией. Попытка Сербии выйти из-под власти Византии в 1149 году закончилась военным походом Мануила Комнина против сербов и разгромом соединённого войска сербов и союзных им мадьяр (1150). Жупан Рашки  — дядя Гезы II со стороны матери Илоны Сербской — снова признал себя вассалом Византии. Византийское войско вторглось в пределы Венгрии и разорило Темеш и Серемшег (о чём упоминалось в главе «Походы на Русь»). При этом сильнее всего разбойничал всё тот же Борис Коломанович. В начале 1151 года было заключено перемирие, а в 1152 году венгры вернули Серемшег под свой контроль.

В 1154 году Геза попытался отомстить византийцам за поражение четырёхлетней давности с помощью императорского кузена Андроника Комнина, бывшего в то время наместником в приграничных с Венгрией областях — Белграде, Баранче и Нише. Пообещав Андронику помощь в войне за императорский престол, Геза II осадил Баранч, но император Мануил Комнин посадил своего кузена в тюрьму, и Геза снял осаду. Несмотря на неудачу кампании, Геза II всё-таки мог быть доволен её результатами, так как в её ходе был убит в одной из незначительных пограничных стычек вечный возмутитель внутреннего и внешнего спокойствия Венгрии Борис Коломанович. В 1155 году Геза II и Мануил Комнин вновь заключили перемирие.

Венгрия между двумя империями 
Уже в 1152 году Геза объявил своим соправителем старшего сына — 5-летнего Иштвана. Сделано это было для того, чтобы закрепить права Иштвана на престол. Младшие братья Гезы — Ласло и Иштван — получили номинальные герцогские титулы, не подкреплённые ни собственной военной силой, ни соответствующими земельными пожалованиями. В 1156 году герцог Иштван составил заговор против своего брата-короля. В заговоре участвовал королевский дядя Белош, к тому времени уже носивший, помимо титула бана, ещё и титул надора (nádor) — второй по значению после короля. Заговор был раскрыт. Иштван бежал в Германию к Фридриху I Барбароссе. Белош нашёл убежище при дворе своего брата Уроша II Сербского. Не желая приобрести нового «Бориса Коломановича» в лице своего младшего брата, Геза начал переговоры с Фридрихом, в результате которых Иштван вынужден был бежать в Византию, а 500 венгерских лучников приняли участие в походе Фридриха на Милан (1158).

В 1160 году к Иштвану в Византии присоединился средний брат — Ласло — также уличённый в государственной измене. Впоследствии оба брата оспаривали трон у своего племянника Иштвана III и даже преуспели в этом на короткое время. Однако при жизни короля Гезы император Мануил Комнин ничем не мог помочь разоблачённым заговорщикам, и хотя женил герцога Иштвана на своей племяннице Марии, предпочёл заключить с Гезой 5-летний мир (1161). Таким образом, хотя внешние войны короля Гезы II были малоуспешными, само Венгерское королевство в его правление оставалось, несмотря на свой пёстрый национальный состав, внутренне стабильным. Отчасти это объясняется постоянной военной угрозой со стороны двух могущественнейших европейских империй — Германской и Византийской, все попытки которых превратить Венгрию в своего вассала так и не увенчались успехом.

В 1159 году умер папа римский Адриан IV. Новым Папой был избран Александр III, утверждавший приоритет церковной власти над светской. В противовес ему император Фридрих Барбаросса добился избрания папой Виктора IV, своего ставленника. Католическая церковь, а вслед за ней и вся католическая Европа оказалась расколотой. Геза II Венгерский принял в этом конфликте сторону папы Александра, и даже отказался — хотя бы на словах — от права инвеституры, дабы обрести союзника в противоборстве с Фридрихом и его империей.

Дети 
 Иштван III (1147 — 4 марта 1172), король Венгрии (1162, 1163—1172)
 Бела III (1148 — 23 апреля 1196), король Венгрии (1172—1196)
 Эржебет (ок. 1149 — после 1189), жена Фридриха (Бедржиха) Чешского
 Геза, герцог (ок. 1150 — до 1210)
 Арпад (умер подростком)
 Одола (1156—1169), жена князя Чехии Святополка
 Илона (ок. 1158 — 25 мая 1199), жена герцога Леопольда V Австрийского
 Маргит (1162—1208), посмертнорождённая. 1-й муж — Исаак Макродука; 2-й муж — Андраш, обергешпан Шомодя.

Предки

Комментарии

Примечания

Литература 
 Карамзин Н. М. Великий князь Изяслав Мстиславович (1146—1154). / История государства Российского. — Т. II. — Гл. XII.
 Контлер Ласло. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы. — : Изд-во «Весь Мир», 2002.
 Макк Ференц. К вопросу о хронологии венгерско-византийских столкновений во время правления Гезы II (1141—1162).

Арпады
Короли Венгрии
Правители Европы XII века